De Noorse voetbalbeker 2009 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 2009) was de 104de editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 9 mei met de eerste ronde en eindigde op 8 november 2009 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo. Het toernooi werd gewonnen door Aalesunds FK dat Molde FK in de eindstrijd versloeg (na strafschoppen) en daarmee voor de eerste keer winnaar werd van het toernooi. De club onder leiding van trainer-coach Kjetil Rekdal plaatste zich daardoor voor de derde voorronde van de UEFA Europa League 2010/11. Aan het Noorse bekertoernooi gingen twee kwalificatieronden vooraf, waardoor het aantal deelnemende clubs werd teruggebracht van 281 naar 128. Topscorer van het bekertoernooi werd Mame Biram Diouf van Molde FK met acht treffers.

Eerste ronde 
De wedstrijden werden gespeeld op 9 tot en met 13 mei 2009.

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:95%;" width="70%"
|-
!width=40%|Team 1
!width=20%|Uitslag
!width=40%|Team 2
|-
!colspan=3|Duels gespeeld op 9 mei
|-
|Asker ||2 – 1 ||FK Tønsberg
|-
|Strømmen ||2 – 0 ||Korsvoll
|-
|Skjetten ||1 – 2 ||Kjelsås
|-
|Eidsvold Turn ||3 – 0 ||Valdres
|-
|Raufoss ||3 – 1 ||Ullern
|-
|Mysen ||1 – 5 ||Follo
|-
|Flisa ||0 – 0||Kongsvinger
|-
|Redalen ||0 – 1 ||Nybergsund Trysil
|-
|Ørn – Horten ||3 – 4 ||Sarpsborg 08
|-
|Vindbjart ||1 – 3 ||Randaberg
|-
|Klepp ||1 – 5 ||Bryne
|-
|Fjøra ||0 – 1 ||Løv-Ham
|-
|Verdal ||1 – 6 ||Vålerenga
|-
|Bossekop ||0 – 1 ||Tromsdalen
|-
!colspan=3|Duels gespeeld op 10 mei
|-
|Kvik Halden ||2 – 1 ||Skeid
|-
|Østsiden ||2 – 3 ||Lillestrøm
|-
|Rakkestad ||0 – 6 ||Moss
|-
|Nordstrand ||0 – 7 ||Fredrikstad
|-
|Grüner ||2 – 5 ||Ullensaker/Kisa
|-
|Årvoll ||0 – 3 ||Hønefoss BK
|-
|Hasle/Løren ||0 – 2 ||Drøbak/Frogn
|-
|Frigg Oslo ||0 – 4 ||Lyn Oslo
|-
|Røa ||3 – 1 ||Manglerud Star
|-
|Fjellhamar ||1 – 2 ||Lørenskog
|-
|Sander ||0 – 5 ||Stabæk
|-
|Elverum ||1 – 4 || HamKam
|-
|FF Lillehammer ||1 – 1 ||KFUM Oslo
|-
|Gjøvik FF ||0 – 4 ||Rosenborg
|-
|Jevnaker ||1 – 1||Mjøndalen
|-
|Konnerud ||2 – 4 ||Strømsgodset
|-
|Sandar ||0 – 3 ||Bærum
|-
|Fram Larvik ||1 – 2 ||Drammen FK
|-
|Stathelle/Omegn ||2 – 4 ||Sandefjord Fotball
|-
|Pors Grenland ||1 – 2 ||Notodden
|-
|Trauma ||1 – 4 ||Start
|-
|Lyngdal ||1 – 6 ||Stavanger IF
|-
|Egersund ||3 – 3 ||Kopervik
|-
|Sandnes Ulf ||4 – 2 ||Mandalskameratene
|-
|Frøyland ||1 – 4 ||Haugesund
|-
|Ålgård ||3 – 2 ||Fløy
|-
|Vard Haugesund ||0 – 4 ||Vidar
|-
|Odda FK ||1 – 6 ||Viking
|-
|Stord IL ||0 – 2 ||Nest-Sotra
|-
|Vadmyra ||1 – 2 ||Åsane
|-
|Lyngbø ||1 – 0 ||Fana
|-
|Follese ||1 – 2 ||Fyllingen
|-
|Smørås ||0 – 4 ||Sogndal
|-
|Kristiansund BK ||5 – 2 ||Nardo
|-
|Tornado Meløy ||1 – 8 ||Molde
|-
|Brattvåg ||0 – 5 ||Aalesund
|-
|Træff ||3 – 4 ||Hødd
|-
|Elnesvågen/Omegn ||1 – 2 ||Skarbøvik
|-
|Strindheim ||5 – 0 ||Tiller
|-
|KIL/Hemne ||0 – 2 ||Byåsen
|-
|Kattem ||1 – 5 ||Levanger
|-
|Kolstad ||2 – 3 ||Ranheim
|-
|Steinkjer ||8 – 2 ||Charlottenlund
|-
|Mo || 1 – 2 ||Stålkameratene
|-
|Mjølner || 2 – 2||Harstad
|-
|Senja || 0 – 1 ||Bodø/Glimt
|-
|Skarp || 1 – 2 ||Alta
|-
|Fløya || 0 – 4 ||Tromsø
|-
!colspan=3|Duels gespeeld op 13 mei
|-
|Vestfossen || 0 – 4 ||Odd Grenland
|-
|Høyang || 0 – 6 ||Brann
|}

Tweede ronde
De wedstrijden werden gespeeld op 24 mei tot en met 10 juni 2009.

Kwartfinale
De wedstrijden werden gespeeld op 8 en 9 augustus 2009.

Halve finale
De wedstrijden werden gespeeld op 23 en 24 september 2009.

Finale

Winnende formatie
'''Aalesunds FK
Anders Lindegaard, Sten Grytebust, Ville Jalasto, Jonatan Tollås Nation, Amund Skiri, Jonathan Parr, Trond Fredriksen, Demar Phillips, Fredrik Carlsen, Johan Arneng, Diego Silva, Tor Hogne Aarøy, Khari Stephenson, Glenn Roberts, Pablo Herrera, Andreas Lie, Daniel Arnefjord, Enar Jääger, Alexander Mathisen, Peter Orry Larsen, Reinieri Mayorquín, Didrik Fløtre en Peter Kopteff. Trainer-coach: Kjetil Rekdal.

TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met drie of meer treffers achter hun naam.''

Zie ook
 Tippeligaen 2009
 Adeccoligaen 2009
 Noors voetbalelftal in 2009

2009
Noorwegen